Burg Woringen steht für folgende Schlösser:

 Fliehburg (Woringen)
 Untere Burg Woringen

Siehe auch:

 Burg Worringen